Международное исследование качества чтения и понимания текста PIRLS позволяет сравнить уровень и качество чтения и понимания текста учащимися начальной школы в различных странах мира, а также выявить различия в национальных системах образования. 
Исследование проводится циклично — один раз в пять лет, и к настоящему времени проведено четыре раза: в 2001, 2006, 2011 и 2016 годах.

История 

Проект PIRLS был создан под эгидой Международной ассоциации по оценке учебных достижений (International Association for the Evaluation of Educational Achievement, IEA). Вся ответственность за организацию международных исследований возложена на бостонский колледж Chestnut Hill (Массачусетс, США). Подготовка заданий для международных исследований происходит в центре данных в Гамбурге (Германия).

В России данное исследование осуществляется Центром оценки качества образования Института содержания и методов обучения Российской академии образования при активном участии Министерства образования и науки РФ и Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки.

Методика исследования 

В данном исследовании проверяют знания учащихся, заканчивающих четвёртый класс начальной школы, так как именно четвёртый год обучения считается важной вехой в развитии детей — к этому моменту учащиеся должны овладеть чтением до такой степени, чтобы оно стало средством их дальнейшего обучения.

Важно при этом отметить, что в странах-участницах наблюдается довольно значительный разброс возраста начала обучения в школе, что, естественно, приводит к существенному разбросу в возрасте учащихся четвёртого года обучения, принимающих участие в исследовании. В большинстве стран обучение в начальной школе начинается с шести лет, и учащиеся оканчивают четвёртый класс примерно в десять с половиной лет. Однако в Англии, Новой Зеландии и Тринидаде и Тобаго дети начинают учиться с пятилетнего возраста, в связи с чем в данных странах в исследовании приняли участие учащиеся пятых классов. В Швеции, Дании и
большинстве стран Восточной Европы дети начинают учиться с семилетнего возраста; учащиеся из этих стран были одними из самых старших (10,7 — 10,9 лет).

Во всех странах отбор школ проводится вероятностным методом из списка всех школ страны с учётом числа учащихся обследуемой параллели в данной школе. В России формирование выборки школ для участия в исследовании включало два этапа: выбор регионов и выбор школ.

Главным требованием, предъявляемым к мониторинговым исследованиям качества образования, таким, как исследование PIRLS или TIMSS, является обеспечение сравнимости результатов, полученных в разные периоды времени на разных выборках испытуемых с использованием отличающегося инструментария. Для реализации этого требования предпринимаются специальные действия. Например, при написании тестов и анкет для построения сопоставимых шкал и сравнения полученных результатов включаются группы заданий и вопросов, которые использовались в предыдущие годы.

Большое внимание отводится стандартизации процедур исследования. Исследование PIRLS проводится в строгом соответствии с едиными инструкциями и правилами, разработанными международным координационным центром. Каждый этап исследования (формирование выборки, перевод и адаптация инструментария, проведение тестирования и анкетирования, проверка и обработка данных) контролируется международными экспертами. Например, переводы тестов и анкет перепроверялись переводчиками международного класса. Во время проведения тестирования в отдельных школах присутствовали наблюдатели. Выполнение заданий со свободными
развернутыми ответами проверялось опытными учителями-экспертами, а затем часть работ (каждая четвёртая тетрадь) перепроверялась другими учителями-экспертами. После этого определенная часть работ сканировалась, и электронные версии тетрадей с ответами учащихся передавались в специальные международные базы данных, ответы из которых перепроверялись международными экспертами в год проведения тестирования для установления сравнимости работы экспертов разных стран, а также перепроверялись национальными экспертами на другом этапе исследования для установления сравнимости работы национальных экспертов в разные годы.

Инструментарий 
В исследовании PIRLS оцениваются два вида чтения, которые чаще других используются учащимися во время учебных занятий и вне школы:
 чтение с целью приобретения читательского литературного опыта;
 чтение с целью освоения и использования информации.

В соответствии с концептуальными положениями исследования при чтении художественных и информационных (научно-популярных) текстов оцениваются четыре группы читательских умений:
 нахождение информации, заданной в явном виде;
 формулирование выводов;
 интерпретация и обобщение информации;
 анализ и оценка содержания, языковых особенностей и структуры текста.

Оценка результатов 
Для качественной и количественной оценки выполненных работ в PIRLS используется следующая система:
— задания с выбором ответа оцениваются 1 баллом;
— задания на установление последовательности событий оцениваются 1 баллом;
— задания со свободно конструируемым ответом оцениваются от 1 до 3 баллов в зависимости от сложности задания.

Для окончательной обработки результатов использовалась современная теория тестирования.

Результаты исследований

PIRLS-2001 

В исследовании PIRLS-2001 приняли участие 35 стран.

Представительная выборка России включала учащихся из 206 школ 45 регионов страны. В каждой школе проводилось тестирование и анкетирование учащихся, а также анкетирование родителей этих учащихся, учителей и представителей администрации школы. Всего в исследовании участвовали 4093 выпускника начальной школы, 4050 родителей, а также 206 учителей начальных классов и 206 представителей администрации участвовавших в исследовании школ.

В качестве задания предлагалось 10 вариантов теста. Всего в тестах использовались 4 литературных текста: «Перевернутые мыши», «Кусочек глины», «Цветы на крыше», «Заяц предупреждает о землетрясении»; 3 научно-популярных текста: «Леонардо да Винчи», «Ночи тупиков», «Антарктида»; и текст «По маршруту вдоль реки», содержащий различные формы представления информации. Все варианты теста имели одинаковую структуру и уровень трудности. Все варианты теста состояли из двух частей, в каждой из которых давался один текст и от 11 до 14 заданий к тексту. На выполнение работы отводилось 80 минут, по 40 минут на каждую часть.

PIRLS-2006 

В исследовании PIRLS-2006 приняли участие около 215 000 учащихся из 40 стран.
Выборка каждой страны составляла около 4000 учащихся примерно из 150 школ.
Россию в исследовании PIRLS-2006 представляли 4955 выпускников начальной школы из 232 общеобразовательных учреждений 45 регионов страны.
Для проведения тестирования учащихся были подготовлены 10 текстов (5 литературных и 5 информационных) и 126 заданий к ним.

В результате проведённого исследования наилучшие результаты продемонстрировали учащиеся России, Гонконга и Сингапура. Россия заняла первое место.

PIRLS-2011 

В исследовании PIRLS-2011 приняли участие около 325 000 учащихся из 45 стран. 
От России в исследовании PIRLS-2011 участвовал 4461 выпускник начальной школы из 202 общеобразовательных учреждений 42 регионов страны.

По сложившейся традиции в исследованиях, Англия, Северная Ирландия, франкоговорящая часть Бельгии, Гонконг представлены как самостоятельные участники, поскольку имеют свои существенные отличия в образовательных системах.

Выборка каждой страны составляла около 4000 учащихся из 150 ÷ 200 школ.

По данным 2011 года учащиеся Гонконга, России, Финляндии и Сингапура оказались самыми успешными в овладении чтением; четвероклассники этих стран показали лучшие среди всех стран-участниц результаты. Различие в средних баллах
этих стран не является значимым. Результаты остальных стран-участниц существенно ниже результатов четырёх лидирующих стран.

Средний балл российских учащихся равен 568.

Результаты исследований в виде таблиц

См. также 
 PIAAC — Программа международной оценки компетенции взрослых
 PISA — Международная программа по оценке образовательных достижений учащихся
 TIMSS — Международное исследование качества математического и естественнонаучного образования
 ICCS — Международное исследование качества граждановедческого образования
 TALIS — Международное сравнительное исследование учительского корпуса
 ICILS — Международное исследование компьютерной и информационной грамотности

Ссылки 
 Официальный сайт международного исследования PIRLS
 Достижения российских школьников. Инфографика РИА новости, 1
 Достижения российских школьников. Инфографика РИА новости, 2
 Результаты международного исследования PIRLS-2011, МинОбрНауки РФ, 810 KB

Примечания 

Педагогическая психология
Школьное образование
Среднее образование